Ректификация в химии — разделение однородных жидких смесей на составляющие вещества, основанное на неоднократном испарении жидкостей и конденсации паров.
 Ректификация в астрологии — процедура определения точного времени рождения.